Guadalix de la Sierra är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Guadalix de la Sierra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Guadalix de la Sierra är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Cerro La Najarra,  meter över havet,  km väster om Guadalix de la Sierra. Runt Guadalix de la Sierra är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Colmenar Viejo,  km söder om Guadalix de la Sierra. Omgivningarna runt Guadalix de la Sierra är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid